Die Gauliga Sachsen 1940/41 war die achte Spielzeit der Gauliga Sachsen im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der Dresdner SC mit elf Punkten Vorsprung auf die Mannschaft des Planitzer SC. Der Dresdner SC qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und belegte den 3. Platz. Die Abstiegsränge belegten BC Hartha, die Sportfreunde Dresden, der SC Wacker Leipzig und der VfB Glauchau. Aus den 1. Klassen stiegen der Döbelner SC und Guts Muts Dresden auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 
 
 Gauliga Sachsen 1940/41 bei http://www.claudionicoletti.eu/

1940
Fußballsaison 1940/41